

Noms de personnes 
Le nom a pour origine un anthroponyme germanique.
 Georges Bolard (1940-), avocat, député du Doubs.

Toponymes 
 Les Bolards, lieu-dit qui a donné son nom à un site archéologique gallo-romain à Nuits-Saint-Georges.

Notes et références